Булак (тюркское bulaq,  — родник, ручей):

Топоним 
 Египет
 Булак — район Каира.

 Казахстан
 Булак — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Булак — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Булак — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Булак — село в Восточно-Казахстанской области.
 Булак — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Булак — село в Отырарском районе Южно-Казахстанской области.
 
 Россия
 Булак — улус в Кижингинском районе Бурятии.
 Булак — улус в Селенгинском районе Бурятии.
 Булак — село в Забайкальском крае, Могойтуйский район.
 Булак — деревня в Братском районе Иркутской области.
 Булак — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Булак — гора (2547 метров) на плоскогорье Укок, Республика Алтай.
 Булак — канал в Казани, Татарстан.

Персоналии 
 Булак — хан Золотой Орды.

Фамилия 
 Булак, Павел Иванович (1902—1970) — советский руководитель партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.
 Булак-Балахович, Станислав Никодимович (1883—1940) — военный и политический деятель эпохи Гражданской войны в России.

См. также 
 Ак-Булак